Karabin małokalibrowy , trzy postawy, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1976 w Montrealu. Wystartowało 57 zawodników (w tym 3 kobiety) z 34 krajów.

Amerykańscy strzelcy Lanny Bassham i Margaret Murdock uzyskali taki sam wynik 1162 pkt, jednak zgodnie z regulaminem o zwycięstwie zadcydował rezultat z ostatniej serii w postawie klęcząc, w której Bassam osiągnął 98, a Murdock 96 punktów. Margaret Murdock została pierwszą kobietą, która zdobyła medal olimpijski w strzelectwie.

Rozegrano od razu rundę finałową.

Wyniki 
Runda finałowa odbyła się 21 lipca. Każdy ze strzelców oddawał 120 strzałów, po 40 w pozycji leżącej, 40 w pozycji klęczącej i 40 w pozycji stojąc.

Przypisy

Bibliografia 
 4
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976